Zepter steht für:
 Zepter, stabförmige Krönungsinsigne eines Herrschers

einen Familiennamen:
 Hans Zepter (20. Jh.), deutscher Maler und Glaskünstler
 Michael Cornelius Zepter (* 1938), deutscher Schriftsteller
 Philip Zepter (* 1950), serbischer Unternehmer

 Zepter International, Konzern von Philip Zepter